Kuancheng kan syfta på följande orter i Kina:

Kuancheng, Changchun – ett stadsdistrikt i Changchun i Jilin-provinsen
Kuancheng, Chengde – ett autonomt härad för manchuer i Hebei-provinsen

WP:Projekt Kina